Le Championnat de tennis du Surrey est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1981 se dispute à Surbiton du 9 au .

Betsy Nagelsen remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbara Hallquist, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sue Barker et Ann Kiyomura.

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Surrey
 Saison 1981 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1981
Surrey
1981 en Angleterre
Tennis en juin 1981